N11, N 11 bzw. N-11 steht für:
 N-11, Schwellenländer, siehe Next Eleven

Straßen:
 Route nationale 11, eine Nationalstraße in Frankreich
 Rijksweg 11 in den Niederlanden
 N 11 (Ukraine), Fernstraße in der Ukraine
 N11 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N11 (Ghana), Fernstraße in Ghana
 N11 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N11 (Niger), Fernstraße in Niger
 National Route 11, Nationalstraße in Südafrika

Abkürzung